Wilde – biograficzny film o Oscarze Wilde

Osoby noszące nazwisko Wilde 
 Arthur Wilde (zm. 1916) – brytyjski strzelec, olimpijczyk 
 Brandon De Wilde (1942-1972) – amerykański aktor
 Brian Wilde (1927-2008) – brytyjski aktor
 Cornel Wilde (1915-1989) – amerykański aktor i reżyser
 Dingenis de Wilde
 Dorothy Wilde
 Etienne De Wilde
 Federico Wilde
 Filip De Wilde
 Gabriella Wilde
 Georges de Wilde
 Henry Wilde
 Iryna Wilde
 Jan Wilde
 Jerzy Wilde
 Jimmy Wilde
 Kim Wilde
 Krzysztof Wilde (ur. 1966) – rektor Politechniki Gdańskiej
 Laura Wilde
 Michael Wilde
 Olivia Wilde
 Oscar Wilde (1854-1900) – irlandzki pisarz 
 Philippe De Wilde
 Reo Wilde
 Richard Henry Wilde
 Robert de Wilde
 Ted Wilde
 Thomas Wilde

Osoby noszące imię Wilde 
 Wilde-Donald Guerrier
 Wilde Gomes da Silva

Szczyty 
 Wilde Kreuzspitze
 Wilde Leck

Zobacz też 
 Oscar Wilde Bookshop